Кампо Реал има више значења:

 Кампо Реал (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кампо Реал (Кандела), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Кампо Реал (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Кампо Реал (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кампо Реал (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кампо Реал (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кампо Реал (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кампо Реал (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кампо Реал (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кампо Реал (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Кампо Реал (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Реал, Ел Рекуердо (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Кампо Реал (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику